Pasarón hace referencia a varios artículos:

Geografía 
Pasarón de la Vera, municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura.
Pasarón, antigua ciudad griega en la región de Epiro.

Deporte 

 Estadio de Pasarón, estadio de fútbol de la ciudad española de Pontevedra.